Bunje steht für

 Bunje (Kraggewölbebau), Kraggewölbebauten aus Trockenmauerwerk in Dalmatien
 Bunje (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Bond County, Illinois

Bunje ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bunje (1923–2008), deutscher Schriftsteller, Bühnen- und Hörspielautor
 Helmut Bunje (1921–2000), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Karl Bunje (1897–1985), niederdeutscher Autor
 Traute Bunje (1921–1988), deutsche Architektin